Corteggiani ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Corteggiani (1935–2019), französischer Radrennfahrer
 François Corteggiani (1953–2022), französischer Comicautor und -zeichner